Levý blok může být:

 Levý blok (koalice) – volební koalice KSČM a Strana demokratické levice pro volby roku 1992
 Levý blok (politická strana) – levicová strana působící v 90. letech
 Levý blok (portugalská politická strana) – levicová strana působící v Portugalsku, člen klubu Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice v EP